

Geografia 
 Congo (região) — área geográfica localizada na África Central
 República do Congo — país conhecido anteriormente por Congo Francês e posteriormente Congo-Brazzaville
 República Democrática do Congo — país conhecido anteriormente por Congo Belga, Congo-Kinshasa e Zaire
 Congo (Paraíba) — cidade no Brasil.
 Rio Congo ou rio Zaire — segundo maior rio da África
 Bacia do Congo - maior bacia hidrográfica do continente africano.
 Floresta do Congo — floresta ombrófila tropical úmida
 Praia Congo — praia do Arquipélago de São Tomé e Príncipe
 El Congo — município de El Salvador

História 
 Povo Bacongo — povo que formou o Reino do Congo
 Congo Belga — antiga colônia belga
 Congo francês — antiga colônia francesa
 Protetorado do Congo Português — antiga possessão portuguesa
 Estado Livre do Congo — reino privado que existiu entre 1877 e 1908, colocando o Estado Livre do Congo na denominada África Austral
 Reino do Congo — antigo reino africano
 Reino de Cacongo
 Filhos do Congo — associação de cunho histórico criada por escravos bantos trazidos para o Brasil do Reino do Congo

Outros 
 Congo (chimpanzé) — chimpanzé conhecido por fazer pinturas
 Congo (filme) — filme sobre uma expedição a África, baseado no livro Congo, de Michael Crichton
 Congo (folclore) — manifestação cultural e folclórica levada por escravos para o Brasil
 Edwin Congo — futebolista colombiano
 Congo Bill — personagem de quadrinhos publicado pela DC comics
 Congo Bongo — fliperama lançado pela Sega em 1983
 Vermelho Congo — sal sódico do ácido benzidinodiazo-bis-1-naftilamina-4-sulfônico

Desambiguação